|}

Die Bahnstrecke Peking–Shanghai, auch Jinghu-Bahn (), ist eine 1968 durchgehend eröffnete 1462 km lange Eisenbahnstrecke zwischen der chinesischen Hauptstadt Peking und der ostchinesischen Hafenstadt Shanghai.

Geschichte 
Die Strecke besteht aus drei Teilabschnitten, die zu den ältesten Bahnstrecken Chinas gehören, die vor 1910 während der Qing-Dynastie gebaut wurden. Der erste Abschnitt führt von Peking nach Tianjin und wurde als Teil der Kaiserlich Chinesischen Nordbahnen zwischen 1897 und 1900 gebaut. Der mittlere Abschnitt war die frühere Chinesische Staatseisenbahn Tientsin–Pukow, die 1912 fertiggestellt wurde. Der dritte Teilabschnitt, die Shanghai-Nanking Railway wurde zwischen 1903 und 1908 gebaut. Bis 1968 bestand zwischen Pukou und Xiaguan ein Trajekt über den Jangtse. Erst mit dem Bau der Nanjing-Jangtse-Brücke wurde dieser Fährbetrieb abgelöst und die drei Teilabschnitte zur durchgehenden Bahnverbindung Peking–Shanghai zusammengeschlossen.

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Hebei
Bauwerk in Jiangsu
Bauwerk in Anhui
Bauwerk in Shandong